Trümpelmann ist der Familienname folgender Personen:
 August Trümpelmann (1837–1915), deutscher Theologe und Schriftsteller
 Leo Trümpelmann (1931–1989), deutscher Vorderasiatischer Archäologe